Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1999, die sechsundzwanzigste Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 29. April und 3. Mai 1999 in Vitória, Brasilien statt, das zum fünften Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war der Gastgeber, der ungeschlagen zum siebzehnten Mal, zum siebten Mal in Folge, die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Basketball-Südamerikameister der Damen 1999.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1999 South American Championship for Women ()

Sport (Vitória)
Basketballveranstaltung 1999
Südamerikameisterschaft der Damen 1999
Sportveranstaltung in Espírito Santo